

Informatica 
 Reason – software musicale della Propellerhead

Letteratura
Reason (periodico) – rivista mensile pubblicata dalla Reason Foundation

Musica 
 Reason – EP dei The Fray del 2003 
 Reason – album di Melanie C del 2003
 Reason – singolo delle No Angels del 2003, dall'album The Best of No Angels
 Reason – album degli Officium Triste del 2004
 Reason – singolo di Nami Tamaki del 2004, dall'album Make Progress
 Reason – album degli Shaman del 2005
 REASON – singolo dei Dazzle Vision del 2011, dall'album Kirari
 Reason – album di Selah Sue del 2015